Орландо Винсент Джонсон (; родился 11 марта 1989 года в Монтерее, Калифорния, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника. Был выбран на драфте НБА 2012 года во втором раунде под общим 36-м номером клубом «Сакраменто Кингз». Старший брат игрока в американский футбол  (род. 1991).

Карьера в колледже 
Джонсон будучи третьекурсником Калифорнийского университета в Санта-Барбаре объявил, что выставляет свою кандидатуру на драфт НБА 2011 года, но решил остаться ещё на один сезон в колледже.

Перед началом 4-го сезона Орландо был номинирован на Приз Нейсмита лучшему игроку года среди студентов и ряд других премий.

В школе Пальма совмещал игру в баскетбол на позиции форварда и американский футбол на позиции уайд ресивера.

Профессиональная карьера

Индиана Пэйсерс 
28 июня 2012 года он был выбран под 36-м номером на драфте НБА 2012 года командой «Сакраменто Кингз» и сразу же был обменен в «Индиана Пэйсерс». 12 июля 2012 года он подписал многолетнее соглашение с «Пэйсерс». 23 марта 2103 года он набрал рекордные для себя 15 очков в матче против «Атланта Хокс». По ходу своего выступления в «Индиане» Джонсон не раз отправлялся играть в Д-Лигу за «Форт-Уэйн Мэд Энтс». 20 февраля 2014 года он был отчислен из «Индианы Пэйсерс».

Сакраменто Кингз 
26 февраля 2014 года Джонсон подписал десятидневный контракт с клубом «Сакраменто Кингз». 8 марта он подписал второй десятидневный контракт. Однако по истечении этого контракта, 18 марта, «Кингз» не предложили ему полноценное соглашение с клубом, и он стал свободным агентом.

Испания, Д-Лига и Филиппины 
14 августа 2014 года Джонсон подписал однолетний контракт с испанским клубом «Лабораль Куча». 28 октября он был отпущен из клуба, за «Лабораль Кучу» он провёл 6 матчей. 3 декабря 2014 года он присоединился к «Остин Спёрс» из Д-Лиги.

29 апреля 2015 года он подписал контракт с филиппинским клубом «Барангай Гинебра Сан-Мигель». В 12 матчах за клуб он набирал в среднем 33, 7 очков и делал 11,3 подбора за игру.

30 октября 2015 года Джонсон вернулся в «Остин Спёрс». 29 января 2016 года он был выбран для участия в Матче звёзд Д-Лиги.

Финикс Санз 
5 февраля 2015 года Джонсон подписал десятидневный контракт с «Финикс Санз».

Сезон 2017/18 был вынужден пропустить из-за травмы колена.

Международная карьера 
После своего третьего сезона в Санта-Барбаре Джонсон был выбран в сборную США для участия в летней Универсиаде 2011 в Шэньчжэне, Китай. Он отыграл на турнире 8 матчей набирая в среднем 7.3 очка и 3.9 подбора за игру.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте университета Санта-Барбары

Баскетболисты США
Игроки «УК Санта-Барбара Гаучос» (баскетбол)
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки «Форт-Уэйн Мэд Энтс»
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки БК «Баскония»
Игроки «Остин Спёрс»
Игроки «Барангай Гинебра Сан-Мигель»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Нью-Орлеан Пеликанс»
Игроки БК УНИКС
Игроки «Спортинг Аль-Рияди»
Игроки БК «Игокеа»
Игроки БК «Автодор»
Игроки «Брисбен Буллетс»
Игроки БК «Сан-Мигель Бирмен»